Siegfried Schmid (* 1961 in Oberstaufen) ist ein deutscher Orgelbauer.

Leben 
Siegfried Schmid begann seine Ausbildung 1977 bei Alfons Zeilhuber in Altstädten und schloss 1981 die Gesellenprüfung als Landessieger ab. Er wurde 1989 Orgelbaumeister und machte sich 1990 in Diepolz selbstständig. 1996/1997 zog die Firma in die neu erbauten Werkstatträume nach Knottenried bei Immenstadt.

Werkliste (Auswahl)

Weblinks 
 Website der Firma Schmid-Orgelbau
 
 Siegfried Schmid auf orgbase.nl
 Organ index: Orgelbauwerkstätte Siegfried Schmid

Einzelnachweise 

Orgelbauer (20. Jahrhundert)
Orgelbauer (21. Jahrhundert)
Orgelbauer (Deutschland)
Orgellandschaft Oberschwaben
Person (Immenstadt im Allgäu)
Deutscher
Geboren 1961
Mann